Jun Cshol (1975), észak-koreai gyorskorcsolyázó, olimpikon
 Jun Cshol (1966), észak-koreai súlyemelő, olimpikon